New Germany – città degli Stati Uniti d'America
 New Germany – città del Sudafrica